Die Abkürzung HVL steht für:
 Hamburger Verein für Luftfahrt e.V.
 Hardware Verification Language
 Hochschule Westnorwegen, Bergen
 Hypophysenvorderlappen
 Landkreis Havelland, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung